{{Ficha de software
|nombre                      = ProspectFlowCRM
|logo                        = 
|captura                     =
|pie                         =
|desarrollador               = Roskus
|autor                       = Gustavo Novaro
|administración  = Gustavo NovaroFundadorChristian ForestiVP
|modelo_desarrollo           =
|lanzamiento                 = 
|web_lanzamiento             =
|última_versión              =
|fecha_última_versión        = 
|web_última_versión          =
|última_versión_prueba       =
|fecha_última_versión_prueba = 
|web_última_versión_prueba   =
|género                      = Software CRM
|lenguaje_programación       = PHP
|sistema_operativo           =
|plataforma                  =
|licencia                    = open source
|estado                      =
|idiomas                     =
|español                     = Sí
|empleados                   = 10+
|sitio_web                   = https://roskus.com/es/crm
|soporte                     =
|versiones                   = Open Source, Premium, Enterprise }}
Prospect Flow CRM es un sistema para la administración de la relación con los clientes (CRM) realizado en LNMP (Linux-Nginx-MariaDB/MySQL-PHP), desarrollado por la empresa roskus disponen de 3 versiones 1 libre de código abierto que se puede instalar en un servidor OnPremise con soporte de la comunidad y una premium que se brinda como servicio en la nube SASS (Software como servicio) con licenciamiento por usuario

Licencia 
Prospect Flow CRM esta basado en MIT License

Véase también 
 Customer relationship management

Enlaces externos 
Repositorio Oficial GitHub

Software
Software colaborativo
Sistemas de gestión empresarial libres
Aplicaciones web
Código abierto
CRM